Савойя () — департамент Франции, один из департаментов региона Рона — Альпы. Административный центр — Шамбери. Согласно переписи 2012 года население департамента составляло 421 105 человек. По состоянию на 2015 год территория Савойи была разделена на 3 округа (Альбервиль, Шамбери и Сен-Жан-де-Морьен), 19 кантонов и 292 коммуны. В департаменте только 4 города с населением свыше 10 000 человек — Шамбери, Экс-ле-Бен, Альбервиль и Ла-Мот-Серволе, и 12 городов с населением более 5000 человек. Коммуна Боннваль-сюр-Арк была отмечена знаком самой красивой деревни Франции.

Карта коммун 
Карта разделения департамента Савойя на коммуны (выделены префектура и супрефектуры):

Список коммун 
В данном списке приведены коммуны департамента Савойя. Административные центры кантонов выделены цветом.

Примечания 

Списки коммун Франции по департаментам